John Hawkes (1899–1990) ausztrál teniszező
John Hawkes (1925–1998) amerikai posztmodern író
John Hawkes (1959) Oscar-díjra jelölt amerikai színész